Kertajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kertajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,34, long 107,80), 
 Desa Kertajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 108,03), 
 Desa Kertajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 107,49), 
 Desa Kertajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 107,28), 
 Desa Kertajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,58, long 107,46), 
 Desa Kertajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,19, long 107,28), 
 Desa Kertajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,08, long 107,30), 
 Kelurahan Kertajaya, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar